

Persone
 Christian Rasp – bobbista ed ex velocista tedesco
 Fritz Rasp – attore tedesco
 Siegfried Rasp – generale tedesco

Altro
 Macchina RASP – calcolatore primitivo ideale